La Plaza del Rey es un espacio en las siguientes ciudades:
 La Plaza del Rey en Madrid.
 La Plaza del Rey en Barcelona.